Mark Roberts (atleet uit 1959), Welsh atleet
 Mark Roberts (atleet uit 1960), Welsh atleet
 Mark Roberts (atleet uit 1949), Canadees atleet
 Mark Roberts (acteur) (1921-2006), Amerikaans toneel-, film- en televisieacteur
 Mark Roberts (archeoloog) (1961), Engels archeoloog
 Mark Roberts (producent) (1961), Amerikaans televisie producer, acteur, schrijver
 Mark Roberts (rugbyspeler) (1982), Welsh rugbyspeler
 Mark Roberts (schrijver) (1961), Engels schrijver
 Mark Roberts (streaker) (1964), Engels streaker
 Mark Roberts (voetballer uit 1975) (1975), Schots voetballer
 Mark Roberts (voetballer uit 1983) (1983), Engels voetballer
 Mark Roberts (zanger) (1969), Welsh zanger